Alba Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alba Creek (San Lorenzo River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Alba Creek (Towanda Creek), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania